В историю под названием Венгерский мятеж вошли следующие события:
 Венгерское восстание 1956 года
 Революция 1848—1849 годов в Венгрии